Зайнудди́н Абу́ Яхья́ Закария́ ибн Муха́ммад аль-Анса́ри (; , Сунайка, Египет, Мамлюкский султанат — , Каир, Египет, Османская империя) — исламский учёный-богослов, правовед шафиитского мазхаба и верховный судья Мамлюкского султаната.

Биография 
Родился в 1420 году в египетском городе Сунайка. С детства начал изучать Коран и шариатские дисциплины. В  году покинул свой городок и поступил на учёбу в Университет аль-Азхар.

Абдул-Ваххаб аш-Шарани, который был его учеником, пишет, что тот рассказывал про себя: 

Обучался в Университете аль-Азхар у известных исламских богословов, среди которых был знаменитый хадисовед Ибн Хаджар аль-Аскаляни, Джалалуддин аль-Махалли, Шарафуддин аль-Мунави и др. Он изучал суфизм под руководством известного суфийского шейха Мухаммада ибн Умара аль-Васити.

Его перу принадлежит более сорока книг по различным областям религиозных наук. У него имеются книги по толкованию Корана, хадисоведению, праву, суфизму, арабской грамматике, логике и т. д.

Преподавал в крупных учебных заведениях Египта. Среди его учеников были такие известные богословы как Ибн Хаджар аль-Хайтами, Шихабуддин ар-Рамли, Шамсуддин ар-Рамли и многие другие.

По просьбе султана Каитбая аль-Ашрафа он принял пост верховного судьи. В дальнейшем он очень сожалел, что согласился принять пост судьи, считая это ошибкой. Он покинул пост судьи по одной версии из-за потери зрения, а по другой из-за несогласия с несправедливостью, творимой султаном.

Вёл аскетичный образ жизни, хотя обладал большими богатствами. Он был очень щедр, и настолько старался скрыть это от людей, что некоторые не очень близко его знавшие люди думали даже, что он скуп.

Смерть 
Скончался 24 октября 1520 года. Его похоронили рядом с могилой имама аш-Шафии. Огромное количество людей провожало его в последний путь.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шафииты
Выпускники университета аль-Азхар
Шариатские судьи